Захалчен има више значења:

 Захалчен (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Захалчен (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Захалчен (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Захалчен (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Захалчен (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику